angst, emotie.
Vrees (Nedersaksen), plaats in Duitsland.